Kiener se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 A. Kiener
 Louis Charles Kiener